Salisnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Salisniza, deutsch „Eisenbahn“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Salisnyzja (Korez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljubeschiw, siehe Salisnyzja (Ljubeschiw)

 Stadtrajon von Lemberg, siehe Rajon Salisnyzja